In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Selezione di Sint Maarten. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al giugno 2016.

Collegamenti esterni

Sint Maarten